Dazzi ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Dazzi (1923–2002), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Cecilia Dazzi (* 1969), italienische Schauspielerin
 Romano Dazzi (1905–1976), italienischer Künstler
 Tommaso Dazzi (* ?), italienischer Filmproduzent